Molino može biti:
 Molino, skvot u italijanskom gradu Lugano.
 Bitka za Molino del Rej, bitka tokom Meksičko-Američkog rata
 Frančesko Molino, italijanski gitarista i kompozitor
 Molino, grad u Floridi